Bieg na 200 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Estadi Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.

W konkurencji wystąpiło dwóch reprezentantów Polski: Kamil Kryński, oraz Piotr Wiaderek.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, Europy oraz mistrzostw Europy, a także najlepsze rezultaty w Europie i na świecie w sezonie 2010 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Kwalifikacje 
Do zawodów przystąpiło 32 zawodników z 20 krajów. Biegacze zostali podzielni na pięć grup eliminacyjnych. Awans do półfinał zapewniało zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc w swoim biegu eliminacyjnym (Q). Skład półfinału uzupełniła czwórka biegaczy z najlepszymi czasami wśród przegranych.

Półfinał

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bieg na 200 mężczyzn